D750 ou D.750 peut faire référence à :
 Dewoitine D.750, un prototype de bombardier-torpilleur français ;
 Nikon D750, un appareil photo reflex numérique de la marque Nikon ;
 Route départementale 750, dans l’Indre-et-Loire.